Joey Tenute (né le  à Hamilton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Il devient professionnel en 2004 avec les Stingrays de la Caroline du Sud dans l' ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1998-1999 || Canadiens de North York || MTHL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Canadians de Caledon || LHJO ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Raiders de Georgetown || LHJO ||47 ||27 ||43 ||70 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Colts de Barrie || LHO ||61 ||13 ||18 ||31 ||38 ||5 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|2001-2002 || Colts de Barrie || LHO ||66 ||19 ||31 ||50 ||76 ||20 ||7 ||7 ||14 ||28
|-
|2002-2003 || Sting de Sarnia || LHO ||68 ||41 ||71 ||112 ||75 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2003-2004 || Sting de Sarnia || LHO ||58 ||22 ||56 ||78 ||70 ||3 ||2 ||2 ||4 ||17
|-
|2004-2005 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||68 ||34 ||41 ||75 ||102 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|2005-2006 || Capitals de Washington || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Bears de Hershey || LAH ||61 ||20 ||30 ||50 ||60 ||19 ||2 ||3 ||5 ||12
|-
|2006-2007 || Bears de Hershey || LAH ||68 ||28 ||39 ||67 ||58 ||9 ||4 ||1 ||5 ||8
|-
|2007-2008 || Rampage de San Antonio || LAH ||78 ||21 ||28 ||49 ||72 ||7 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|2008-2009 || Jokerit || SM-Liiga ||56 ||17 ||21 ||38 ||60 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2009-2010 || Lions de Francfort || DEL ||53 ||15 ||30 ||45 ||59 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2010-2011 || Hamburg Freezers || DEL ||15 ||2 ||12 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Tappara || SM-Liiga ||18 ||2 ||5 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||32 ||7 ||16 ||23 ||16 ||16 ||5 ||6 ||11 ||14
|-
|2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||40 ||8 ||17 ||25 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Malmö Redhawks || Allsvenskan ||49 ||16 ||34 ||50 ||36 ||10 ||2 ||3 ||5 ||10
|-
|2014-2015 || Malmö Redhawks || Allsvenskan ||39 ||12 ||23 ||35 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Malmö Redhawks || SHL ||46 ||5 ||16 ||21 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Storhamar Dragons || GET-ligaen ||28 ||10 ||18 ||28 ||26 ||6 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|2017-2018 || Steelhawks de Hamilton || ACH ||2 ||0 ||2 ||2 ||2 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4

Trophées et distinctions

ECHL

 Équipe d'étoile recrue  en 2004-2005.
 Deuxième équipe d'étoile en 2004-2005.
 Il remporte le CCM Tacks Recrue de l'année en 2004-2005.

Ligue américaine de hockey

 Coupe Calder en 2005-2006 avec les Bears de Hershey.
 Participe au Match des étoiles en 2007-2008.

Allsvenskan

 Meilleur passeur avec (34) en 2013-2014.
 Meilleur pointeur avec (50) en 2013-2014.

Notes et références 

Naissance en avril 1983
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Colts de Barrie
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Tappara
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur des Malmö Redhawks